Il Friuli Isonzo Malvasia è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino.
odore: gradevole.
sapore: asciutto, delicato, non molto di corpo, gradevole.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  3709,75  
Gorizia  (1991/92)  3705,48  
Gorizia  (1992/93)  4005,44  
Gorizia  (1993/94)  3735,86  
Gorizia  (1994/95)  2852,83  
Gorizia  (1995/96)  2391,1  
Gorizia  (1996/97)  2421,78

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Malvasia Istriana